Александр Высоцкий:
 Высоцкий, Александр Александрович — саратовский вице-губернатор
 Высоцкий, Александр Алексеевич (1945—1992) — советский журналист и спортсмен (академическая гребля).
 Высоцкий, Александр Давидович (1881—1937) — эсер, член Всероссийского Учредительного собрания, гласный Петроградской городской думы.
 Высоцкий, Александр Исаевич (1922—1988) — советский учёный.
 Высоцкий, Александр Николаевич (1888—1973) — русско-американский астроном.
 Высоцкий, Александр Степанович (1934—2008) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.